«Трансимпекс-Рось-2» — украинский футбольный клуб из Терезино. В 1995 году выступал в третьей лиге чемпионата Украины как фарм-клуб белоцерковской «Трансимпекс-Роси».

Прежние названия 
 до 1995: «Трансимпекс» (Вишнёвое)
 1995: «Трансимпекс-Рось-2» (Терезино)

История 
В сезоне 1993/94 года команда «Трансимпекс» из города Вишнёвое Киевская область заняла первое место в третьей зоне Любительской лиги Украины. Этот успех дал право команде выступать на профессиональном уровне.

Сезон 1994/95 года команда начала в третьей лиге под своим названием «Трансимпекс». После первого круга команда объединилась с белоцерковской «Росью» и продолжила выступления в третьей лиге как её фарм-клуб, под названием «Трансимпекс-Рось-2». Тогда же клуб переехал в Терезино Киевской области. Однако и эта команда не смогла завершить чемпионат. После нескольких неявок на матчи, возникла угроза исключения команды из числа участников соревнований.

Подставил плечо «Восход» (Славутич), которому «Трансимпекс-Рось-2» уступила своё место в розыгрыше за 4 тура до его завершения 18 июня 1995 года. Таким образом результаты выступлений обеих команд-предшественниц засчитали «Восходу». Это уникальный случай в украинском футболе.

Выступления в чемпионате Украины

Достижения 
 Победитель группы любительской лиги — 1994.

См. также 
 ФК «Рось» Белая Церковь
 ФК «Славутич-ЧАЭС» Славутич
 Список футбольных клубов Украины

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1994/95 — Третья лига. Результаты игр.

ФК «Рось»
Белоцерковский район
Футбольные клубы Киевской области